Nossa Senhora de Lourdes pode referir-se a (por vezes grafado como Lurdes) ou a:

Nossa Senhora de Lourdes — nome usado para se referir à aparição de Nª Srª em Lourdes, França

Brasil 
Basílica de Nossa Senhora de Lourdes — igreja católica em Belo Horizonte, Brasil

Municípios 

Nossa Senhora de Lourdes (Sergipe)

Bairros 

Nossa Senhora de Lourdes (Juiz de Fora)

Nossa Senhora de Lourdes (Santa Maria), no Rio Grande do Sul 

Desambiguações de topônimos